Натуральне число 1778
 1778 рік до нашої ери
 1778 рік нашої ери